Schönenberg kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Schönenberg, Antarktis,

Schweiz 

 Schönenberg, Zürich, ort,

Tyskland 

 Schönenberg, Baden-Württemberg, kommun, Freiburg Region, 
 Schönenberg, Ötisheim – ort i Ötisheim